Enees, heroi de la mitologia romana
 Enees de Gaza, filòsof grec 
 Enees Silvi, rei d'Alba 
 Enees Tàctic, escriptor grec